Desa Gumiwang Lor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gumiwang Lor (administrativ by i Indonesien, lat -7,88, long 110,87), Jawa Tengah, 
 Desa Gumiwang Lor (administrativ by i Indonesien, lat -7,86, long 110,87), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar